Gabriel Fernández Arenas, dit Gabi, né le  à Madrid (Espagne), est un footballeur espagnol qui évolue au poste de milieu défensif.

Biographie 
Formé à l'Atlético de Madrid, Gabi fait ses débuts professionnels en 2002. Il y reste de 2002 à 2007, entrecoupé d'un prêt au Getafe CF en 2004-05.

En 2007, il prend la direction au Real Saragosse. Malgré la descente du club en Segunda Division en 2009, il reste et participe activement à la remontée en 2010 en tant que capitaine.

Le , il retourne à l'Atlético de Madrid pour un contrat de quatre ans et un transfert d'un montant de 3 M€.

Le 16 mai 2018, Gabi délivre une passe décisive et marque le but du 3-0 en finale de la Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille. Il remporte ce trophée pour la seconde fois après l'avoir soulevé en 2012.

En , Gabi signe au club qatari de l'Al Sadd SC. Associé à Xavi au milieu de terrain, il dispute 21 matchs de Qatar Stars League, remportant le championnat. Après une seconde saison, Gabi quitte Al Sadd à l'été 2020.

Emblématique capitaine de l'Atlético Madrid pendant 6 saisons, et notamment lors de l'année du titre de 2014, Gabi annonce sa retraite, à 37 ans, le 30 novembre 2020 après un dernier défi à Al Sadd au Qatar.

Statistiques

Statistiques détaillées

Palmarès

En club 
  Atlético de Madrid
 Vainqueur de la Ligue Europa en 2012 et 2018
 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2012
 Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2013
 Champion d'Espagne en 2014
 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2014
 Finaliste de la Ligue des champions  2014 et 2016

 Al Sadd SC
 Champion du Qatar en 2019
 Vainqueur de la Supercoupe du Qatar en 2019
 Vainqueur de la Qatar Cup en 2019

En sélection 
 
 Finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2003

Distinctions personnelles 
  Atlético Madrid
 Membre de l'équipe type de la Liga en 2013
 Membre de l'équipe-type de la Liga en 2014
 Membre de l'équipe-type de la Ligue des champions en 2014 et 2016

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Sportif madrilène
Joueur de l'Atlético de Madrid B
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur du Getafe CF
Joueur du Real Saragosse
Joueur de l'Al Sadd Sports
Naissance en juillet 1983
Naissance à Madrid